L'afició a la columbicultura en Novelda es remunta a 1919, encara que no va ser fins a 1939 quan es constituí la Societat Columbicultura Noveldenca per aficionats a aquest esport que s'agruparen firmant un compromís entre ells per respectar els acords que, des d'aleshores, decidiren les directrius que, al llarg d'eixe any i fins ara, marcara la columbicultura local. Han aconseguit quatre campionats d'Espanya Copa de S.M. el Rei, un campionat de Comunitats d'Espanya, Medalla d'Or de la Reial Federació Espanyola de Columbicultura, etc. En 2006, Novelda va ser la seu del Campionat d'Espanya Copa de S.M. el Rei.

Entitats de Novelda